

Cinema 
Canto per te (Liebeslied) – film del 1935 diretto da Fritz Peter Buch
Canto per te – film del 1953 diretto da Marino Girolami

Musica 
 Canto per te/Attimo blu – singolo di Flavia Fortunato del 1987
 Canto per te – singolo di Andrea Mingardi del 1998
 Canto per te – album di Andrea Mingardi del 1998